Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1987-88 var en turnering, hvor fire hold spillede om to ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1987-88. Turneringen blev spillet i perioden 18. februar - 8. marts 1987, og den havde deltagelse af nr. 5 og 6 fra Eliteserien i 1986-87, Esbjerg IK og Herlev IK, samt nr. 2 og 3 fra 1. division i 1986-87, Rungsted IK og HIK. De fire hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav seks kampe til hvert hold. De to Eliteserie-hold startede turneringen med henholdsvis 3 og 2 point, mens 1. divisionsholdene begyndte med 1 og 0 point.

Resultatet blev, at de to Eliteserie-hold sikrede sig endnu en sæson i Eliteserien.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 16. februar - 9. marts 1987

Noter 

Ishockey i 1987
Ishockey i Danmark